La Nostra Ucraïna (Ucraïnès: Наша Україна — Nasha Ukraina o Nasha Ukrayina) pot referir-se a:
 Unió Popular la Nostra Ucraïna, partit polític
 Bloc la Nostra Ucraïna-Autodefensa Popular, aliança electoral

Pàgines de desambiguació